Остапово — название населённых пунктов в России:

 Остапово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Остапово — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Остапово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Остапово — деревня в Кимовском районе Тульской области.